Sztab Generalny Wojska Polskiego w 1928 przemianowany na Sztab Główny Wojska Polskiego
 Sztab Główny Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego od 1944 do 10 lipca 1945